Villaggio peut désigner :
 Village en italien

Patronyme 

 Paolo Villaggio (1932-2017), acteur, écrivain, animateur de télévision et comique italien.

Toponyme 

 Villaggio Mosè, une frazione de la commune d'Agrigente dans la province d'Agrigente de la Sicile ;
 Villaggio Olimpico, une zone urbaine de la ville de Rome

Voir aussi 
 
Patronyme italien